Алексей Алексеевич Сычёв (вариант фамилии Сычов; май 1861, Уфимская губерния — после 1917) — крестьянин, учитель, председатель уездной земской управы, депутат IV Государственной думы от Уфимской губернии (1912—1917).

Биография 
Алексей Сычёв (Сычов) родился в мае 1861 года в селе Дуван одноименной волости Златоустовского уезда (Уфимская или Оренбургская губернии) в крестьянской семье. Алексей окончил Тастубинское двухклассное начальное училище.

После получения образования Сычёв выдержал экзамен на звание учителя и приступил к службе земским учителем, на которой проработал последующие 19 лет. Затем он 6 лет был писарем Златоустовской уездной земской управы, после чего три года являлся председателем этой управы. Впоследствии, он ещё три года был её уполномоченным.

На момент избрания в Думу Алексей Алексеевич состоял гласным от крестьян Златоустовского уездного и Уфимского губернского земств. Кроме того, он был земледельцем (на 14 десятинах пахотной и лесной земли), а также владел собственным домом.

20 октября 1912 года беспартийный А. Сычёв был избран в Четвёртую Государственную думу Российской империи от съезда уполномоченных от волостей Уфимской губернии.

В IV Думе Сычёв вошёл во фракцию Прогрессивной партии. Он стал членом сразу семи думских комиссий: земельной, продовольственной, о путях сообщения, бюджетной, по рабочему вопросу, по переселенческому делу и «по наказу» (регламенту). Позже он был членом Прогрессивного блока.

Дальнейшая, «последумская» судьба Алексея Алексеевича Сычёва на сегодняшний день неизвестна.

Семья 
Был женат; имел троих детей (на 1912 год).

Примечания

Литература 
 
 
 
  
 РГИА [Российский государственный исторический архив] Фонд 1278. Опись 9. Дело 774; Опись 10. Дело 6.

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Прогрессисты